San Marco ist die italienische Bezeichnung des Heiligen Markus.

Nach ihm sind benannt:

Bauwerke
 In Florenz eine Kirche und ein gleichnamiges Kloster, siehe San Marco (Florenz)
 In Jerusalem die Markuskirche (Jerusalem) der syrisch-orthodoxen Kirche
 In Rom die römische Titelkirche San Marco
 In Siena das Stadttor Porta San Marco (Siena)
 In Triest das Kaffeehaus Caffè San Marco 
 In Venedig:
 ein Stadtviertel, Sestiere di Venezia
 der dort befindliche Markusplatz (Piazza San Marco)
 der ebenfalls dort befindliche Markusdom (Basilica di San Marco)

Geografisches
 Repubblica di San Marco, Staat in Venetien (1848–1849)
 der Gebirgspass Passo San Marco
 die San-Marco-Plattform, ein Raketenstartplatz vor der Küste Kenias

San Marco ist der Name folgender Orte in Italien:
 Albaredo per San Marco 
 Caerano di San Marco 
 Cellino San Marco 
 San Marco Argentano 
 San Marco d’Alunzio 
 San Marco (Castellabate)
 San Marco Evangelista 
 San Marco in Lamis 
 San Marco la Catola
Weiteres
 San Marco (Schiff, 1956), Schiff der italienischen Reederei Adriatica di Navigazione
 San Marco (L 9893), (Baujahr 1987), italienisches Landungsschiff der San-Giorgio-Klasse: 
 San Marco (Schriftart)

Siehe auch 
 Herzog von San Marco
 Liste von Schiffen mit dem Namen San Marco
 Markus, Marc, Mark
 San Marcos
 São Marcos